|}